Southwest Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Southwest Township (Illinois)
 Southwest Township (North Carolina)
 Southwest Township (North Dakota)
 Southwest Township (Pennsylvania)